Il singolare femminile  del torneo di tennis Bundaberg Tennis International 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Casey Dellacqua che ha battuto in finale Olivia Rogowska 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Lesja Curenko (quarti di finale)
 Sally Peers (secondo turno)
 Julija Bejhel'zymer (secondo turno)
 Olivia Rogowska (finale)

 Sacha Jones (quarti di finale)
 Sophie Letcher (secondo turno)
 Gail Brodsky (quarti di finale)
 Tammi Patterson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bundaberg Tennis International 2011